Diese Liste der Spieler von Arminia Bielefeld gibt all jene Fußballspieler wieder, die seit der Saison 1963/64 bis einschließlich der Saison 2021/22 ein Ligaspiel für die Arminia absolviert haben. Berücksichtigt werden die Spiele in der Bundesliga, der 2. Bundesliga, der 3. Liga, der Regionalliga und der Oberliga. Spiele im DFB-Pokal fehlen, da keine oder unvollständige Daten hierüber vorliegen.

Der Torwart Wolfgang Kneib ist mit 370 Ligaspielen Rekordspieler der Arminia. Die meisten Spiele als Feldspieler absolvierte Fabian Klos mit 354 Einsätzen, der auch aktuell im Kader der Arminia steht. Der erfolgreichste Torjäger ist Fabian Klos mit 137 Toren. Die meisten Bundesligaspiele absolvierte Rüdiger Kauf, der insgesamt 170 Mal für die Arminia im Oberhaus auflief. Artur Wichniarek erzielte mit 45 die meisten Bundesligatore. In der 2. Bundesliga hält Fabian Klos die Rekorde für die meisten Einsätze (194) und die meisten Tore in der 2. Bundesliga (79).

Legende 
 Spieler: Nennt den Namen des Spielers.
 Nationalität: Nennt die Nationalität des jeweiligen Spielers. Bei Spielern mit doppelter Staatsbürgerschaft hat das Land Vorrang, für dessen Nationalmannschaft der Spieler antrat, antritt oder antreten würde.
 Von: Nennt das Jahr der ersten Zugehörigkeit zum Mannschaftskader.
 Bis: Nennt letzte Jahr der Kaderzugehörigkeit.
 Ligaspiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler während seiner Kaderzugehörigkeit für den DSC Arminia Bielefeld absolviert hat. Gehörte ein Spieler bereits vor der Saison 1963/64 zum Aufgebot der Mannschaft, so werden seine Spiele aus jener Zeit nicht mit berücksichtigt.
 Ligatore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler während seiner Kaderzugehörigkeit für den DSC Arminia Bielefeld im Ligabetrieb erzielt hat. Gehörte ein Spieler bereits vor der Saison 1963/64 zum Aufgebot der Mannschaft und erzielte zu jener Zeit auch Tore, so werden diese nicht mit berücksichtigt.

Anmerkungen: Spieler, die in der Saison 2021/22 bei Arminia Bielefeld spielen, sind blau hinterlegt. Spieler, die bei Arminia Bielefeld unter Vertrag stehen aber zu anderen Vereinen verliehen wurden, sind gelb hinterlegt. Die Liste ist sortierbar: Durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimalige Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen.

Spielerliste

Rekordspieler 
Die Tabellen führen die Spieler mit den meisten Spielen und Toren auf. Neben einer Aufstellung für die Bundesliga gibt es eine Aufstellung für die 2. Bundesliga und für den Zeitraum seit 1962. Spieler, die derzeit bei der Arminia unter Vertrag stehen sind fett markiert.

Spiele

Tore

Quellen 

!
Bielefeld Arminia
Fussballspieler Bielefeld Arminia